Ženská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2020 probíhala na přelomu února a března 2020. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-čínský pár Viktoria Azarenková a Čeng Saj-saj, jehož členky do turnaje nezasáhly. Čeng zvolila start na paralelně hraném Qatar Total Open v Dauhá.

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-mexický pár Desirae Krawczyková a Giuliana Olmosová, který ve finále zdolal ukrajinsko-kanadskou dvojici Kateryna Bondarenková a Sharon Fichmanová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Obě šampionky a obhájkyně finálové účasti si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Krawczyková vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Olmosovou to bylo  druhé takové turnajové vítězství. Hráčka se stala vůbec první mexickou šampionkou Abierto Mexicano Telcel v Acapulcu.

Nasazení párů 

  Georgina Garcíová Pérezová /  Sara Sorribesová Tormová (1. kolo)
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (vítězky)
  Ellen Perezová /  Storm Sandersová (semifinále)
  Monique Adamczaková /  Maria Sanchezová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020